Grant megye (Arkansas)
Grant megye (Dél-Dakota)
Grant megye (Észak-Dakota)
Grant megye (Georgia) (kitalált hely)
Grant megye (Indiana) 
Grant megye (Kansas)
Grant megye (Kentucky)
Grant megye (Louisiana)
Grant megye (Minnesota) 
Grant megye (Nebraska) 
Grant megye (Nyugat-Virginia)
Grant megye (Oklahoma)
Grant megye (Oregon)  
Grant megye (Új-Mexikó) 
Grant megye (Washington) 
Grant megye (Wisconsin)